Johan Janssen (politicus) – een voormalig politicus van de KVP
 Johan Janssen (voetballer) – een voormalig voetballer van Stormvogels
 Johan Janssen (voetballer SC Gooiland) – een voormalig voetballer van SC Gooiland